Kaseke ist der Familienname folgender Personen:
 Deus Kaseke (* 1994), tansanischer Fußballspieler
 Noel Kaseke (* 1980), simbabwischer Fußballspieler